Die 46. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 13. bis 15. Januar 1978 in Lübeck in der Hansehalle statt.

Die Teilnahme an dieser Meisterschaft diente den Aktiven auch dazu, um sich für die Nominierung für die Europameisterschaft 1978 anzubieten. In keinem Wettbewerb gelang die Titelverteidigung. In den Einzeln siegten Engelbert Hüging vor Klaus Schmittinger sowie Wiebke Hendriksen vor Ursula Hirschmüller. Deutscher Meister im Doppel wurden Jochen Leiß / Peter Engel und Wiebke Hendriksen / Monika Kneip-Stumpe. Das Mixed gewannen Wilfried Lieck / Wiebke Hendriksen.

Damit stand Wiebke Hendriksen in allen drei Wettbewerben auf der Siegertreppe. Es war nach 1973 und 1974 ihr dritter Titel sowohl im Einzel als auch im Mixed mit Wilfried Lieck nach 1975 und 1976.

Zum dritten Mal nach 1949 und 1963 wurde die deutsch Meisterschaft in Lübeck ausgetragen.

Wissenswertes 
 Engelbert Hüging gewann gegen Wilfried Lieck im Zeitspiel.
 Mit 43 Jahren war Karl Nöller der älteste Aktive.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Literatur 
 Vorbericht, Teilnehmerverzeichnis mit Verbandszugehörigkeit, Zeitschrift DTS, 1978/1, Ausgabe Süd-West, Seiten 5–7
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1978/2 Ausgabe Süd-West, Seiten 5–23

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1977/78 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 9. November 2020)
 DM 1978 in Lübeck Datenbank des Dieter Laibach (abgerufen am 9. November 2020)
	

1978
Tischtennisveranstaltung 1978
Sportveranstaltung in Lübeck